Das Open GDF Suez 2014 war die 22. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Paris. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 27. Januar bis zum 2. Februar 2014 statt.

Ein weiteres Damen-Turnier in Pattaya als Bestandteil der International-Kategorie der WTA Tour 2014 fand ebenfalls zeitgleich vom 27. Januar bis zum 2. Februar 2014 statt.

Die Titelverteidigerin im Einzel war Mona Barthel, im Doppel die italienische Paarung Sara Errani / Roberta Vinci.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Open GDF 2014 fand vom 25. bis zum 27. Januar 2014 statt. 32 Teilnehmer spielten vier Qualifikantenplätze aus, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Paris